Franz Joseph z Kagenecku (8. ledna 1915, Berlín – 29. prosince 1941, Kalinin) byl německý šlechtic a hrabě z Kagenecku.

Život 
Narodil se 8. ledna 1915 v Berlíně, jako syn Karla Marquarda Viktora, hraběte z Kagenecku a Marie, baronesy ze Schorlemeru.

Dne 6. května 1939 se v Mnichově oženil s princeznou Alžbětou Marií Bavorskou dcerou prince Alfonse Bavorského a princezny Louise Orleánské. Jejich vztah dal život třem dětem:
 Hrabě Hubertus z Kagenecku (nar. 10. srpna 1940)
 Hrabě Michael Klemens Maria z Kagenecku (4. prosince 1941 – 11. října 2012)
 Hrabě Petr z Kagenecku (4. prosince 1941 – 24. června 2009)

Zemřel 29. prosince 1941 v Kalininu, když bojoval jako voják v přední části Moskvy.

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Muži
Franz
Narození 8. ledna
Narození v roce 1915
Úmrtí 29. prosince
Úmrtí v roce 1941